Allin ist der Familienname folgender Personen:

 Buddy Allin (auch Bud Allin, eigentlich Brian Thomas Allin; 1944–2007), US-amerikanischer Golfer
 GG Allin (1956–1993), US-amerikanischer Musiker
 John Maury Allin (1921–1998), US-amerikanischer Geistlicher
 Merle Allin (* 1953), US-amerikanischer Bassist
 Norman Allin (1884–1973), britischer Sänger (Bass)
 Roger Allin (1848–1936), US-amerikanischer Politiker
 Tommy Allin (1862–1945), englischer Fußballspieler
und der Ringname von
 Darby Allin (* 1997), US-amerikanischer Wrestler

Allin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allin (Rowan County, North Carolina)
 Allin (Wilkes County, North Carolina)

Siehe auch:
 Alin
 Allyn
 Alyn